Копец может означать:
 Копец — белорусский дворянский род.

Персоналии 
 Копец, Елена Васильевна (род. 1988) — белорусская легкоатлетка.
 Копец, Иван Иванович (1908—1941) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Копец, Инна Андреевна (род. 1938) — советский и российский авиатор.
 Копец, Иосиф (1758—1827) — польский военный деятель, генерал, этнограф, исследователь Камчатки.
 Копец, Станислава (1953—2012) — польская поэтесса.
 Копец, Ян Кароль (oк. 1633—1680) — государственный деятель Речи Посполитой.

Топонимы 
  — населённый пункт в Польше.

См. также 
 Двойной КОПец
 
 Особняк Копец